Батлер, Майкл () или Батлер, Майк ():
 Батлер, Майкл (1927—2013) — британский дипломат и коллекционер китайского фарфора XVII века.
 Батлер, Майкл (род. 1926) — американский театральный продюсер.
 Батлер, Майкл (род. 1976) — либерийский футболист.
 Батлер, Майк (род. 1946) — американский баскетболист.
 Батлер, Майк (род. 1954) — игрок в американский футбол.